Stolnica svetega Nikolaja je naziv več cerkva v Sloveniji:

 Stolnica svetega Nikolaja, Ljubljana
 Stolnica svetega Nikolaja, Murska Sobota
 Stolnica svetega Nikolaja, Novo mesto

Glej tudi 
 Cerkev svetega Nikolaja